Le District de Xinpu est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en République populaire de Chine ;
 La ville de Xinpu est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.